Le terme indo-européen (parfois abrégé en IE) peut se rapporter :
 à la langue reconstituée par les linguistes comme ancêtre commune à toutes ces langues, l'indo-européen commun ;
 aux groupes de locuteurs qui l'aurait parlée, les Proto-Indo-Européens ;
 à la religion et à la mythologique telle qu'on peut la reconstituer des Indo-Européens, la religion proto-indo-européenne.

Le terme indo-européen (parfois abrégé en IE) peut aussi se rapporter :
 à la famille des langues indo-européennes, vivantes ou éteintes ;
 aux groupes de locuteurs parlant une langue venant du proto-indo-européens, les Indo-Européens.

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Racines indo-européennes
 Fonctions tripartites indo-européennes

Études indo-européennes